Грин, Джефф:
 Грин, Джефф (род. 1986) — американский баскетболист.
 Грин, Джефф — американский автогонщик, чемпион NASCAR Nationwide Series 2000 года.